Оле́г Льво́вич Кудряшо́в (29 марта 1938, Калинин, СССР) — российский театральный режиссёр, профессор режиссёрского факультета в РАТИ / ГИТИС, художественный  руководитель курса; лауреат премии Станиславского, Заслуженный деятель искусств РФ (1999).

Биография 

Окончил историко-филологический факультет Калининского государственного университета в 1960 году, руководил любительской театральной студией в Калинине с 1958 по 1962 год.

Окончил ГИТИС, режиссёрский факультет в 1967 году, ученик М. О. Кнебель.

В то время, когда учился в ГИТИСе преподавал актёрское мастерство в театральной студии при цыганском театре «Ромэн» и
Театре Юного Зрителя .

Работал на радио, на телевидении, в театре Советской Армии.

В 70-е годы вновь вернулся в Москву. В РАТИ работает уже более 20 лет.

С 1970 года по настоящее время — педагог и руководитель курса режиссёрского факультета ГИТИСа.

Преподавал в Гнесинском институте на факультете музыкального театра(1974—1985), со студентами которого выпустил 10 спектаклей.

С 1979 руководитель творческой лаборатории любительских театров.

С 1986 член Международной ассоциации любительских театров.

В 1986 году вместе с Юлием Кимом и Владимиром Дашкевичем основал и возглавил — музыкальный театр «Третье направление» при Союзе композиторов РФ.

На курсе ГИТИСа поставил спектакль «Клоп» в 1988 году. Потом этот спектакль шёл в московском театре Советской Армии, а позже в Европе (Италия, Франция, Греция, Германия, Испания, Швейцария).

Проводит школы и семинары по системе Станиславского и актёрскому мастерству за границей с 1988 года — в Алжире, Венгрии, Дании, Франции, Германии, Италии.

Творчество

Работа в театре 
 «Кабаре»
 «Моя прекрасная леди»
 «Клоп» (В. Дашкевич, Ю. Ким, по мотивам пьесы В. Маяковского)

Дипломные спектакли 
 «Блажен, кто верует…» (по «Евгению Онегину» А. С. Пушкина)
 «Кошки» (спектакль-композиция по мюзиклу Cats Э. Л. Уэббера)
 «Женитьба» (Н. В. Гоголя, совместно с Н. А. Зверевой)
 «Колесо фортуны» (по «Carmina Burana» К. Орффа, совместно с Е. Гранитовой) и др.

Музыкальный театр «Третье направление» 
 «Не покидай меня, весна» (Ю. Ким)
 «Когда я вернусь» (А. Галич)
 «Московские кухни» (Ю. Ким)
 «Завтрак с видом на Эльбрус» (Ю. Визбор)
 «Здесь вам не Париж, не Вена» (С. Никитин, Д. Сухарев по мотивам водевилей А. П. Чехова)

Спектакли в театре «Vivant» (Франция, Ренн) 
 «Полин, Полин…» (совместно с театром Наций в Москве)
 «7 смертных грехов» (К. Вайль, Б. Брехт)
 «Иностранка» (Н. Коляда)
 «Парикмахер» (В. Славкин)
 «Et la vie, comment elle va?» (по А. П. Чехову).

театр Музыки и Поэзии 

2000 год — «7 тетрадей учителя русской словесности Юлия Кима, им заполненных собственноручно…» — главная роль с Еленой Камбуровой

17 ноября 2005 г. «Антигона» — оригинальная постановка режиссёра Олега Кудряшова, основанная на трагедии Софокла.
Этот спектакль стал дебютом Елены Камбуровой в качестве драматической актрисы и сразу был высоко оценен критикой. Режиссёр выбрал необычную форму — актриса исполняет в спектакле все главные роли: Антигону, её сестру Исмену, царя Креонта с женой Эвридикой, их сына Гемона, слепца-прорицателя Тиресия и Стража.
Партнером Елены Камбуровой выступил актер Мохамед Абдель Фаттах(Хор фиванских старейшин, вестник).

Награды и звания 
 Орден Дружбы (6 декабря 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 июня 2009 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (4 марта 1999 года) — за заслуги в области искусства
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 февраля 2019 года) — за заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Театральные режиссёры России
Педагоги ГИТИСа